Pärlrall (Micropygia schomburgkii) är en fågel i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar.

Utseende och läte 
Pärlrallen är mycket liten rall med omisskännlig fjäderdräkt: varmt orange på hjässa och bröst, tydliga vita fläckar på ovansidan och skära ben. Bland lätena hörs en rätt melodisk lång fallande drill coh ett hårdare morrande ljud.

Utbredning och systematik 
Pärlrall placeras som enda art i släktet Micropygia och delas in i två underarter med följande utbredning:
 Micropygia schomburgkii schomburgkii – förekommer lokalt i Guyana och Franska Guyana
 Micropygia schomburgkii chapmani – förekommer i östra Brasilien (Bahia) till Mato Grosso och norra Bolivia

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC). Beståndet uppskattas till i storleksordningen 50 000 till en halv miljon vuxna individer.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Moritz Richard Schomburgk (1811-1890 eller 1891), tysk-australiensisk botaniker, samlare av specimen och upptäcktsresande i Guyana 1840-1844 som emigrerade till South Australia 1849 där han var direktör över Adelaides botaniska trädgårdar 1866-1890.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Rallar
Fåglar i neotropiska regionen